Романо́вская — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Известные носители 
 Романовская, Александра Олеговна (род. 1996) — белорусская фристайлистка.
 
 Романовская-Стрельнинская, Антонина Рафаиловна (ур. Нестеровская; 1890—1950) — русская балерина.
 Романовская, Аста Хансовна (род. 1941) — советская доярка, Герой Социалистического Труда (1985).
 Романовская, Евгения Максимилиановна (1845—1925) — член Российского императорского дома.
 
 Романовская, Казимира Константиновна (ур. Басевич; 1898—1973) — советский педагог и коллекционер искусства.
 Романовская, Лариса Андреевна (род. 1980) — детская писательница.
 Романовская, Леокадия Доминиковна (ур. Луцевич; 1890—1970) — сестра и исследователь творчества Янки Купалы.
 Романовская, Мария:
 Романовская, Мария Максимилиановна (1841—1914) — член Российского императорского дома.
 Романовская, Мария Ивановна (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.
 Романовская, Мила — советская манекенщица.
 Романовская-Брасова, Наталья Сергеевна (ур. Шереметьевская; 1880—1952) — супруга великого князя Михаила Александровича.
 Романовская, Ольга:
 Романовская, Ольга Валентиновна (род. 1971) — российский правовед.
 Романовская, Ольга Сергеевна (род. 1986) — украинская певица и телеведущая, модель, дизайнер. Населённые пункты 
 Романовская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Романовская — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.
 Романовская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Романовская — станица в Волгодонском районе Ростовской области.
 Романовская — до 1922 года название села Закан-Юрт Ачхой-Мартановского района Чечни.

 См. также 
 Романовская волость